Niederaigen ist der Name folgender Orte:

 Niederaigen (Gemeinde Euratsfeld), Ortsteil der Marktgemeinde Euratsfeld, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Niederaigen (Gemeinde Großarl), Ortsteil der Marktgemeinde Großarl, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Niederaigen (Gemeinde Sankt Barbara), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Barbara im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark